HMCS Regina je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Regina (K234)
 HMCS Regina (FFH 334)

Regina